Виктор Иванович Беспалов (13 ноября 1925 — 28 сентября 2011) — советский и российский физик, специалист в области радиофизики, нелинейной оптики, физики твердотельных лазеров. Лауреат Государственной премии СССР, премии Совета Министров СССР и премии Правительства РФ.

Биография 
Родился в селе Букалей Арзамасской области в семье крестьянина-середняка. После окончания 7 классов в 1940 году поступил на учёбу в Горьковский радиотехникум. В январе 1943 года призван в армию, в которой сначала прошёл обучение в Саранском пехотном училище, а затем служил в составе 6-й гвардейской воздушно-десантной стрелковой дивизии. Принимал участие в сражениях на Курской дуге. Получил тяжёлое ранение, полгода лечился, затем вернулся к работе счетовода в колхозе.

В 1945 году возвращается в радиотехникум и продолжает учёбу. После окончания техникума в 1947 году поступает на учёбу в Горьковский государственный университет на недавно открытый радиофизический факультет.

Окончил Горьковский государственный университет с отличием по специальности радиофизика в 1953 году. С 1953 по 1956 годы обучался в аспирантуре радиофизического факультета ГГУ и работал в должности младшего научного сотрудника в Горьковском исследовательском физико-техническом институте (ГИФТИ). С 1957 года работал в Научно-исследовательском радиофизическом институте (НИРФИ). Возглавлял один из отделов института.

В 1959 году под руководством А. В. Гапонова-Грехова защитил кандидатскую диссертацию на тему «Некоторые вопросы распространения электромагнитных волн в линиях передачи со случайными неоднородностями». В 1971 году защитил докторскую диссертацию «Вопросы теории генерации и нелинейного преобразования когерентного света».

В 1977 году переходит на работу в только что созданный Институт прикладной физики АН СССР. Здесь занимает должность заместителя директора по научной работе. В 1996 году переходит на должность заведующего отделом. С 1999 года — главный научный сотрудник института.

Преподавание 
Читал курсы лекций «Электродинамика сверхвысоких частот» и «Оптические квантовые генераторы» в Нижегородском государственном университете и Нижегородском педагогическом институте.

В 1974 году В. И. Беспалову было присвоено учёное звание профессора по кафедре «квантовая радиофизика».

Награды 
 орден Славы III степени
 орден Отечественной войны I степени
 орден Трудового Красного Знамени
 лауреат Государственной премии СССР за работу «Обращение волнового фронта света при вынужденном рассеянии гиперзвука» (1983)
 лауреат премии Совета Министров СССР за работу «Использование обращения волнового фронта в системах наблюдения» (1990)
 лауреат премии Правительства РФ за разработку технологии изготовления крупногабаритных моносекториальных оптических элементов из кристаллов KDP и DKDP для мощных лазерных систем (скоростное выращивание кристаллов, оптико-механическая обработка, исследование, внедрение) (1997)

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Беспалов Виктор Иванович на сайте ИПФ РАН.

Физики по алфавиту
Физики XX века
Сотрудники Института прикладной физики РАН
Сотрудники Научно-исследовательского радиофизического института
Выпускники радиофизического факультета Нижегородского государственного университета